Geisterstunde steht für
 die Stunde zwischen Mitternacht und ein Uhr (Volksglaube)
 GeisterStunde, eine Heftromanreihe 
Geisterstunde (1967), deutscher TV-Film 
 Geisterstunde (2006), deutscher Spielfilm

Siehe auch:
Creepshow – Die unheimlich verrückte Geisterstunde
 Gansterer zur Geisterstunde, TV-Sendung 
 Geisterstunde im Kindergarten
 Die Gespensterstunde, deutsches Kurzfilmdrama von 1916